Bald Eagle Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle Creek (Delaware), im Sussex County
 Bald Eagle Creek (Kentucky), im Bath County
 Bald Eagle Creek (Minnesota), im Lake County
 Bald Eagle Creek (New York), im Orleans County
 Bald Eagle Creek (Ohio), im Huron County
 Bald Eagle Creek (Blair County, Pennsylvania)
 Bald Eagle Creek (Clinton County, Pennsylvania)
 Bald Eagle Creek (York County, Pennsylvania)
 Bald Eagle Creek (Texas), im Tom Green County
 Bald Eagle Creek (Washington), im Whatcom County